Бреге () — французская фамилия.

Фамилия 
  — французская и швейцарская династия.

 Абрахам-Луи Бреге (1747—1823) — французский часовщик швейцарского происхождения.
 Луи Франсуа Клеман Бреге (1804–1883) — французский физик и часовщик; внук Абрахама-Луи Бреге.
 Луи Шарль Бреге (1880—1955) — французский авиаконструктор.

Компании 
 Breguet — марка швейцарских часов.
 Breguet Aviation — французская авиастроительная компания.
 Breguet 14 — самолёт одноимённой фирмы.
 Breguet Br.691 — самолёт одноимённой фирмы.

Географические названия 
 Бреге — () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.